Юдит Темеш (-Туйдер) (, , Шопрон, Венгрия — , Будапешт, Венгрия) — венгерская пловчиха, чемпионка летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).

Спортивная карьера 

Более десяти лет являлась членом национальной сборной Венгрии по плаванию (1944—1956). На протяжении своей карьеры она выиграла 29 национальных титулов, из них 12 — в личном зачете, являлась 12-кратной чемпионкой Универсиад (1949 , 1951 и 1954). В составе сборной Венгрии установила три мировых рекорда в эстафетах и семь национальных рекордов, из них пять — на 100-метровке вольным стилем.

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем (1.07,1). В эстафете 4 × 100 м вольным стилем стала олимпийской чемпионкой, сборная Венгрии установила в этом заплыве новый мировой рекорд — 4.24,4. На летних Играх в Мельбурне выступила неудачно. 

В 1954 г. на чемпионате Европы по плаванию в Турине выиграла золото в эстафете 4×100 вольным стилем и серебро на дистанции 100 м вольным стилем. В том же году была в составе команды Венгрии, установившей новый мировой рекорд в комбинированной эстафете 4 × 100 м (05:07,8). 

В 1955 г. окончила медицинский факультет Будапештского университета. По завершении спортивной карьеры работала на кафедрии патологии Будапештского университета, в НИИ онкологии, врачом в ряде медицинских учреждений. В 1975 г. получила степень в области философии, а в 2000 г. — диплом юриста в Университете Этвоша Лорана. Являлась успешным спортивным менеджером. Являлась членом Олимпийского комитета Венгрии, была в течение одного срока президентом Венгерской федерации плавания, членом Европейской лиги водных видов спорта.

Ссылки 
 
 http://sportgeza.hu/uszas/2013/08/12/elhunyt_temes_judit_olimpiai_bajnok_uszo/

Пловцы Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года